

Бельв'ю — місто, штат Флорида
 Бельв'ю — переписна місцевість, штат Кентуккі